es un videojuego de béisbol para PlayStation 2, PlayStation Vita y PlayStation Portable, fue desarrollado y publicado por Konami en 19 de julio de 2012, exclusivamente en Japón. Es el decimonoveno juego de la serie Jikkyō Powerful Pro Yakyū, el duodécimo para la consola y el noveno para el Portátil de Sony, También fue re-lanzado en 13 de diciembre de 2012 como  en Japón.

Videojuegos para PlayStation 2
Videojuegos para PlayStation Portable
Videojuegos para PlayStation Vita
Videojuegos de béisbol
Videojuegos de 2012
Videojuegos de Konami
Videojuegos exclusivos de Japón
Videojuegos de Jikkyō Powerful Pro Yakyū